El término carbón puede referirse a:

 el carbón mineral, un mineral de origen orgánico muy rico en carbono;
 el carbón vegetal, un material combustible producido a partir del calentamiento de madera en ausencia de aire;
 el carbón animal, obtenido por la combustión incompleta de huesos de animales;
 los carbones industriales, una variedad de productos formados en proporción muy elevada por el elemento carbono y que tienen aplicaciones muy variadas;
 el carbón dulce, una golosina típica de fechas navideñas que se asemeja visualmente al carbón;
 el carbón activado, que se usa para absorber sustancias;
 Carbon, una API procedimental del sistema operativo Mac OS;
 Carbon, un pueblo en el estado estadounidense de Indiana;
 Carbon, una ciudad en el estado estadounidense de Iowa;
 Carbón, un pueblo en el estado estadounidense de Texas;
 excepcionalmente, puede usarse para referirse al carbono, un elemento químico constituyente de moléculas orgánicas.

 Cayo Papirio Carbón, cónsul de la República Romana (120 a. C.)
 Gneo Papirio Carbón, cónsul de la República Romana (113 a. C.)
 Gneo Papirio Carbón, cónsul de la República Romana (82 a. C.)